Steno kan betekenen:

 Stenografie, een methode om sneller te schrijven
 De Deense geoloog en anatoom Niels Stensen die vooral onder de naam Steno bekend is
 Een geslacht dolfijnen, waarvan de Snaveldolfijn (Steno bredanensis) de enige vertegenwoordiger is
 Steno, Steeno is ook de naam van een Vlaams-Brabantse familie, bekend door zanger Luc Steeno
Steno (filmregisseur), de artiestennaam van de Italiaanse filmregisseur Stefano Vanzina